chudzik (Gabrius) – rodzaj chrząszczy z rodziny kusakowatych
 Grzegorz Chudzik, polski ratownik górski, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR
 Kamila Chudzik (1986-), polska lekkoatletka
 Jan Chudzik (1904-1933), polski prawnik, działacz narodowy i społeczny
 Krzysztof Lipka-Chudzik (1972-), polski krytyk filmowy
 Natalia Chudzik (1989-), polska piłkarka
 Pawło Chudzik (1985-2015), ukraiński piłkarz
 Ryszard Chudzik (1954-), polski działacz związkowy, samorządowiec